Лукін  — російське прізвище, що походить від імені Лука; Лукіни — дворянський рід.

Відомі носії:
 Лукін Анатолій Вікторович (1931—1987) — радянський інженер, організатор машинобудування. Генеральний директор Псковського заводу ТЕСО, лауреат Ленінської премії.
 Лукін Андрій Михайлович (1948) — російський, раніше радянський шахіст; міжнародний майстер (1982).
 Лукін Артур Львович (1931—2008) — український архытектор. 
 Лукін Валерій Йосипович — композитор, завідувач музичною частиною Київського театру російської драми імені Лесі Українки.
 Лукін Веніамін Олексійович (1924—2010) — радянський державний діяч, заступник Міністра енергетики та електрифікації СРСР (1979—1992).
 Лукін Віктор Дмитрович (1910—1970) радянський, російський актор, голова Львівського обласного відділення Всеросійського театрального товариства, заслужений артист РРФСР.
 Лукін Віталій Валентинович (1960) — російський кінорежисер.
 Лукін Володимир Гнатович (1737—1794) — драматург та теоретик театру.
 Лукін Володимир Васильович (1960) — український радіоінженер, професор кафедри приймання, передавання й обробки сигналів НАкУ ХАІ ім. М. Є. Жуковського.
 Лукін Володимир Петрович (н. 1937) — російський державний та політичний діяч.
 Лукін Євген Юрійович (н. 1950) — сучасний російський письменник-фантаст, лінгвіст. Чоловік Любові Лукіної.
 Лукін Єфим Іудович (1904—1999) — український радянський зоолог.
 Лукін Іван Прокопович (1914-19??) — радянський футбольний тренер.
 Лукін Макар Михайлович (1905—1961) — генерал-майор інженерно-авіаційної служби, Герой Соціалістичної Праці.
 Єпископ Діонісій (в миру Михайло Олександрович Лукін; 1911—1976) — єпископ Російської Православної церкви, єпископ Роттердамський, вікарій Брюссельської єпархії.
 Лукін Михайло Олексійович (1907—1941) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу
 Лукін Михайло Тихонович (1913—1993) — письменник, журналіст та публіцист.
 Лукін Михайло Федорович (1892—1970) — радянський воєначальник, Герой Російської Федерації.
 Лукін Микола Васильович (1907—1966) — радянський письменник та гірський інженер.
 Лукін Микола Іванович (н. 1937) — заслужений ветлікар РРФСР, ветеран праці.
 Лукін Микола Михайлович (1885—1940) — радянський історик, академік АН СРСР.
 Лукін Олександр Олександрович (1901—1975) — співробітник НКВД, партизанів, письменник.
 Лукін Олександр Юхимович — академік НАН України.
 Лукін Олександр Володимирович (н. 1961) — російський сходознавець, син В. П. Лукіна
 Лукін Сергій Миколайович (н. 1954) — заслужений будівельник Російської Федерації, член Ради Федерації від Воронезької обласної думи.
 Лукін Сергій Федорович — соліст Національного академічного оркестру народних інструментів імені Осіпова, народний артист Росії (2001).
 Серджан Лукін (н. 1986) — румунський футболіст, гравець національної збірної Румунії.
 Лукін Фелікс Денисович (1875—1934) — перший керівник Латвійського Товариства Реріха, лікар-омеопат.
 Лукін Філіп Миронович (1913—1994) — радянський композитор, хоровий диригент.
 Лукін Юрій Вікторович (н. 1962) — генеральний менеджер ярославського хокейного клубу «Локомотив».

Прізвища